Bahnhof Magenta steht für:

 Bahnhof Magenta (Frankreich), Bahnhof in Paris
 Bahnhof Magenta (Italien), Bahnhof in Magenta (Lombardei)